Gypsophila (plant), geslacht uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae)
 Gypsophila (vogel), geslacht van vogels uit de familie Pellorneidae